Büchling ist der Ortsname von

 Büchling (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Büchling (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Büchling (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Büchling ist der Familienname folgender Personen:
 Johann David Büchling (1762–1811), deutscher Altphilologe